Prvek označuje individuální (dále nedělitelnou) část nějakého systému. Například:

 Chemický prvek
 Prvek (mineralogie)
 Prvek množiny

Související články 
 Element
 Prvoci

Externí odkazy